Ducrot ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste-Alexandre Ducrot (1817–1882), französischer General
 Giuseppe Ducrot (* 1966), italienischer Bildhauer
 Maarten Ducrot (* 1958), niederländischer Radrennfahrer
 Marie Ducrot (1919–2001), französische Organistin
 Rose-Marie Ducrot (* 1937), Schweizer Politikerin (CVP)
 Vincent Ducrot (* 1962), Schweizer Manager

Siehe auch:
 Ducros
 Ducroz